Großwangen bezeichnet
 Großwangen, Ortsteil von Wangen (Nebra) in Sachsen-Anhalt, Deutschland

Grosswangen bezeichnet
 Grosswangen, Gemeinde im Kanton Luzern, Schweiz